(2671) Абхазия () — астероид из группы главного пояса, который был открыт 21 августа 1977 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории и назван в честь Абхазии, республики в составе Советского Союза, ныне независимого государства в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта.

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь стран